Константін Майкл Гінджовяну (, нар. 4 вересня 1989, Крайова) — румунський футболіст.

Грає за румунську «Університатя» (Крайова) і молодіжну збірну Румунії.

Джерела
zerozero.pt профіль 
Профіль на офіційному сайті

Румунські футболісти
Футболісти «Васлуя»
Футболісти «Університаті» (Крайова)
Уродженці Крайови